O Copa RS de Rugby Union de 2011 foi disputado por seis equipes do estado do Rio Grande do Sul e promovido pela  Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2011 foi o San Luiz Rugby Club.

Equipes Participantes

Jogos

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

Campeão 

  Regulamento da Competição

2011
Rugby de 2011 no Brasil‎